El nombre de Iglesia de San Alberto es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Alberto:
 Iglesia de San Alberto, en Detroit;
 Iglesia de San Alberto, en Riga;
 Iglesia de San Alberto, en Sevilla;